2737 км — топоним в Омской области России.

 2737 км — населённый пункт (тип: железнодорожный остановочный пункт) в Омском районе, входит в состав в Богословского сельского поселения.
 2737 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Транссиба в Омском районе, Западно-Сибирская железная дорога, линия Исилькуль — Карбышево 1. Код 830037.